Organització Meteorològica del Carib (del seu nom en anglès Caribbean Meteorological Organisation), servei d'informació de meteorologia, depenent de la Comunitat del Carib
 Director de màrqueting (del nom en anglès Chief Marketing Officer), màxim responsable de l'àrea de màrqueting d'una empresa
 Collateralized mortgage obligation, valor financer similar a l'obligació de deute garantida
 .cmo també és l'extensió dels fitxers objectes compilats amb llenguatge de programació OCaml
 CMO també és el codi UCI del CarmioOro-NGC, equip de ciclisme professional històric europeu